Sōfuku-ji est le nom de plusieurs temples bouddhistes : 
 Sōfuku-ji (Fukuoka)
 Sōfuku-ji (Gifu)
Sōfuku-ji (Nagasaki)